Авто́бусный парк — эксплуатационное предприятие, занимающееся техническим обслуживанием автобусов, обеспечивающее выпуск их на линию в нужном количестве, укомплектованное штатом водителей, диспетчеров, ремонтных рабочих.

Иногда также называется автоколонной или пассажирским автотранспортным предприятием (ПАТП).

Объём парка автобусов определяется потребностью в перевозке пассажиров на территории обслуживаемого района.

См. также 

 Автоколонна
 Автобусные парки Москвы
 Бахметьевский гараж — бывшее здание 3-го автобусного парка Москвы.

Примечания

Ссылки 
 Об автопарках Москвы
 Гомельские автобусные парки

 
Общественный транспорт